Das Damendoppel der French Open 1971 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gail Chanfreau und Françoise Dürr. Das Finale bestritten Gail Chanfreau und Françoise Dürr gegen Helen Gourlay und Kerry Harris, das Chanfreau und Durr in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1971